Josias Daoudou (né en 1995), joueur de rugby à XV français
 Loutfi Daoudou (né en 1997), footballeur comorien
 Mohamed Daoudou (né en 1973), personnalité politique comorienne
 Sadou Daoudou (1926-2002), personnalité politique camerounaise